Бори́скін () — російське прізвище. Походить від «Бориска», здрібнілої форми східнослов'янського імені «Борис».

Відомі носії 

 Валентин Борискін (1942—2013) — український військовик, генерал-лейтенант, командувач військ Київського військового округу.
 Юрій Борискін (* 1960) — генерал-майор Збройних сил України. Син Валентина Борискіна.
{{#ifexist:Борискіна|

Жінки 
}}